Шмелёв () — русская фамилия. Известные носители:

Шмелёв

А 
 
 
 Шмелёв, Андрей Константинович (1957—2009) — российский промышленник и государственный деятель.

Б 
 Шмелёв, Борис Елисеевич (1914—1990) — Герой Советского Союза, танкист.

В 
 
 Шмелёв, Виктор Васильевич (род. 1945) — советский и российский математик.

Г 
 Шмелёв, Гелий Иванович (1927—2004) — советский и российский экономист-аграрник.
 Шмелёв, Георгий Михайлович (1931—2012) — советский и российский актёр, чтец, режиссёр.

Д 
 Шмелёв, Дмитрий Николаевич (1926—1993) — советский филолог, академик АН СССР и РАН.

И 
 
 Шмелёв, Илья Васильевич (1910—1979) — лётчик, полковник, Герой Советского Союза.

М

Н

О, С, Ф 
 Олег Шмелёв (1915—1992) — литературный псевдоним писателя, генерала-лейтенанта О. М. Грибанова.
 Шмелёв, Сергей Юрьевич (род. 1993) — хоккеист.
 Шмелёв, Фёдор Петрович (1899—1979) — советский военачальник, генерал-майор.



См. также 
 Шмелёвы — о купеческом роде
 Сёстры Шмелёвы — советский вокальный ансамбль

Примечания